Possenspiel steht für
 Posse, derbes Lustspiel
 Possenspiel (Band), Musikgruppe aus der DDR